O Campeonato Paraibano de Futebol de 1947 foi a 38ª edição do campeonato estadual de futebol. Pela primeira vez organizado e dirigido pela recém criada Federação Paraibana de Futebol. Contou com a participação de 9 times, a maioria da capital e ao final, o Botafogo de João Pessoa conseguiu o seu sexto título paraibano.

Este campeonato contou pela primeira vez, com a participação de um time do sertão do estado.

Participantes
O campeonato estadual de 1947 contou com 9 participantes, foram eles:

Nota: 1 Time consta como sendo de João Pessoa.

Vencedor

Ver também 

 História do futebol da Paraíba

1947
Futebol de 1947 no Brasil